

Biografia 
Nel 2000 emigra in Canada assieme alla famiglia, stabilendosi ad Hamilton, in Ontario.

Carriera

Club 
Il 12 settembre 2014 viene tesserato dal . Esordisce con i bulgari quattro giorni dopo ad Anfield contro il  in Champions League (2-1 per gli inglesi).

Il 24 luglio 2017 passa alla , firmando un contratto triennale. Il 23 maggio 2022 segna su calcio di rigore al 90' la rete del definitivo 3-1 nella partita vinta contro il . Il successo permette ai serbi di vincere il campionato, il quinto consecutivo.

Nazionale 
Esordisce con la nazionale canadese il 9 febbraio 2011 contro la Grecia in amichevole. Nel novembre del 2022 viene inserito nella rosa partecipante ai Mondiali di calcio in Qatar.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 2 marzo 2023.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Ludogorec: 2015-2016

Stella Rossa: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Stella Rossa: 2020-2021, 2021-2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale canadese
Portieri di calcio goleador